USS Bailey je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Bailey (DD-269) 
 USS Bailey (DD-492)

Bailey